UFC 250: Нунис vs. Спенсер (англ. UFC 250: Nunes vs. Spencer) — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 6 июня 2020 года в спортивном комплексе "UFC APEX" в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Аманда Нунис победила Фелицию Спенсер единогласным решением судей и защитила чемпионский титул в женском полулёгком весе.

Подготовка турнира 
Первоначально этот турнир планировался к проведению 9 мая в городе Сан-Паулу, Бразилия, но из-за пандемии COVID-19 событие было отложено. 21 апреля в UFC подтвердили, что UFC 249 будет перенесен на 9 мая, а UFC 250 будет перенесен на 6 июня.

Изменения карда 
Бой за чемпионский титул UFC в легчайшем весе между действующим чемпионом Генри Сехудо и бывшим двукратным чемпионом UFC в полулегком весе Жозе Алду являлся первоначальным заглавным боем турнира. Однако Алду снялся 8 апреля из-за проблем с визой, поскольку появилась информация, что турнир будет перенесён в Соединенные Штаты. Бывший двукратный чемпион в легчайшем весе Доминик Крус заменил Алду. Впоследствии бой между Сехудо и Крусом был перенесён на обновлённый кард турнира UFC 249 9 мая в Джэксонвилле.

Ожидалось, что в качестве со-главного события турнира выступит бой за чемпионский титул UFC в женском полулегком весе между действующей чемпионкой Амандой Нунис (также действующей чемпионкой UFC в легчайшем весе среди женщин) и бывшей чемпионкой Invicta FC в полулегком весе Фелицией Спенсер. Из-за отмены проведения турнира в Сан-Паулу данный поединок был перенесён в меняющейся кард обновлённого UFC 249. Однако, уже 20 апреля Нунис заявила, что не будет участвовать в новом предложенном турнире 9 мая из-за ее желания провести полноценный тренировочный лагерь.

В связи с тем, что событие должно было быть перенесено из Бразилии в Соединенные Штаты, были также отменены несколько ранее запланированных боёв из-за проблем с визами у бойцов и невозможности их участия в турнире:

 Бой в полутяжелом весе между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Маурисиу Руа и Антониу Рожериу Ногейрой был отменен;

 Кетлен Виейра, которая должна была встретиться с Марион Рено в женском легчайшем весе.
 Бет Коррея, которая должна была встретиться с Пэнни Кинзад в женском легчайшем весе.
 Аугусто Сакаи, который должен был встретиться с Благим Ивановым в тяжелом весе.
 Карлос Фелипе, который должен был встретиться с Сергеем Спиваком в тяжелом весе.

UFC 250 состоялся 6 июня, после перемещения места его проведения на территорию США. Главным событием турнира стал титульный поединок в женском полулегком весе между Амандой Нунис и Фелицией Спенсер.

Участники турнира

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все бойцы успешно сделали вес.

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: бонус не присуждался
 Выступление вечера: Коди Гарбрандт, Алджамейн Стерлинг, Шон О`Мэлли и Алекс Перес

Гонорары бойцов 
В общей сложности зарплаты всех участников турнира (без учёта бонусов и спонсорских выплат) составили 2 293 000 долларов. Общая сумма бонусов — $200 000, спонсорских выплат — $266 000. Общая раскрытая сумма выплат бойцам по итогам турнира составила 2 759 000 долларов.

Последствия турнира 
10 июня после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 	
 Марлон Вера (#15) покинул Топ-15 легчайшего веса

 Конор Макгрегор (#15) покинул Топ-15 полусреднего веса

См. также 

 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC